Hugo Blomberg henviser til:

 Hugo von Blomberg (1820–1871) – tysk maler, digter og kunstforfatter
 Hugo Blomberg (jurist) (1850–1909) – svensk jurist og politiker
 Hugo Blomberg (ingeniør) (1897–1994) – svensk ingeniør og radiodirektør